coś – zaimek języka polskiego, jak odpowiednik łaciński aliquid, aliquod bywa używany jako termin filozoficzny
 Coś (tytuł oryg. The Thing) – film z 1982
 Coś (tytuł oryg. The Thing) – film z 2011

Zobacz też